Der Begriff Gjallarhorn bezeichnet

 Gjallarhorn (Mythologie), ein Blashorn des Gottes Heimdall in der nordischen Mythologie 
 Gjallarhorn (Band),  eine finnische Band